EROS:

 EROS (астрономия) — проект поиска событий гравитационного микролинзирования;
 Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis — Энциклопедия реагентов для органического синтеза, электронный вариант — eEROS;
 Extremely Reliable Operating System;
 EROS-А1 — израильский спутник дистанционного зондирования;
 EROS-B — израильский спутник дистанционного зондирования;
 Eros — музыкальный альбом Эроса Рамазотти.

См. также